Yaser Asprilla, né le  à Bajo Baudó, est un footballeur international colombien qui évolue au poste de milieu offensif au Watford FC.

Biographie 
Asprilla est né à Bajo Baudó, dans le département colombien de Chocó, d'un ouvrier du bâtiment et une femme de ménage, dont il est le troisième des six enfants.

Mais alors que son père est blessé par balle, victime de la violence de son quartier natal, la famille de Yaser Asprilla est forcée à déménager dans la municipalité de Palmira, Yaser grandissant ainsi entre les quartiers de Tienda Nueva et Río Nima.

Carrière en club 
Issu du centre de formation de l'Envigado FC, Yaser Asprilla fait ses débuts professionnels avec le club le , lors d'une défaite 3-0 contre l'Independiente Medellín en Categoría Primera A.

Le , il marque son premier but avec le club d'Envigado lors d'un match de championnat contre l'Atlético Nacional, où il permet aux siens d'arracher le nul 2-2 en marquant la dernière réalisation de la rencontre, alors qu'il était déjà à la passe décisive sur le précédent. À seulement 17 ans, il s'impose alors comme un des meilleurs butteurs de son équipe en première division colombienne.

Ayant trouvé un accord avec Watford en , Asprilla rejoint le club de la banlieue de Londres en .

Carrière en sélection 
Asprilla fait ses débuts avec l'équipe de Colombie le , remplaçant Juan Fernando Quintero à la  d'une victoire 2-1 à domicile contre le Honduras en match amical.

Références

Liens externes 
 

 
Footballeur international colombien
Naissance en novembre 2003
Naissance dans le département de Chocó
Joueur du Watford FC
Joueur d'Envigado